Merkato ima više značenja:
 Merkato (Rijeti)
 Merkato (Salerno)